Saint-Bonnet (Charente)
ook:
Saint-Bonnet-Avalouze, Corrèze 
Saint-Bonnet-Briance, Haute-Vienne 
Saint-Bonnet-de-Bellac , Haute-Vienne 
Saint-Bonnet-de-Chavagne , Isère 
Saint-Bonnet-de-Chirac, Lozère 
Saint-Bonnet-de-Condat, Cantal 
Saint-Bonnet-de-Cray, Saône-et-Loire 
Saint-Bonnet-de-Four,  Allier 
Saint-Bonnet-de-Joux, Saône-et-Loire 
Saint-Bonnet-de-Montauroux,  Lozère 
Saint-Bonnet-de-Mure,  Rhône 
Saint-Bonnet-de-Rochefort, Allier 
Saint-Bonnet-de-Salendrinque ,  Gard 
Saint-Bonnet-de-Salers,  Cantal 
Saint-Bonnet-de-Valclérieux , Drôme 
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne , Saône-et-Loire 
Saint-Bonnet-des-Bruyères,  Rhône 
Saint-Bonnet-des-Quarts,  Loire 
Saint-Bonnet-du-Gard, Gard
Saint-Bonnet-Elvert,  Corrèze 
Saint-Bonnet-en-Bresse , Saône-et-Loire 
Saint-Bonnet-en-Champsaur,  Hautes-Alpes 
Saint-Bonnet-l'Enfantier, Corrèze 
Saint-Bonnet-la-Rivière,  Corrèze 
Saint-Bonnet-le-Bourg,  Puy-de-Dôme 
Saint-Bonnet-le-Chastel,  Puy-de-Dôme 
Saint-Bonnet-le-Château, Loire 
Saint-Bonnet-le-Courreau,  Loire 
Saint-Bonnet-le-Froid,  Haute-Loire 
Saint-Bonnet-le-Troncy ,  Rhône 
Saint-Bonnet-les-Oules, Loire 
Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle,
Saint-Bonnet-lès-Allier,  Puy-de-Dôme 
Saint-Bonnet-près-Bort, Corrèze 
Saint-Bonnet-près-Orcival ,  Puy-de-Dôme 
Saint-Bonnet-près-Riom,  Puy-de-Dôme 
Saint-Bonnet-sur-Gironde , Charente-Maritime 
Saint-Bonnet-Tronçais, Allier